Lidu (kinesiska: 李杜, 李杜乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 190 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Hefei. Lidu ligger vid sjön Hualiangting Shuiku.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina